peut désigner :

 Ludus : jeu, amusement, enseignement, qui se retrouve dans :
  : école élémentaire ou primaire où l'enseignement est donné par le maître d'école appelé  dans la Rome antique
 Ludus ou Ludus gladiatorius : caserne de gladiateurs dont
 Ludus Magnus : principale caserne de gladiateurs de Rome
 Ludus Gallicus, Ludus Matutinus et Ludus Dacicus, autres ludi construits par l'empereur Domitien
 Luduș : ville roumaine du județ de Mureș.
  : groupe de musique fondé à Manchester comprenant notamment Linder Sterling

Voir aussi 
  : drame du 
 Ludus Tonalis, un recueil de vingt-cinq morceaux pour piano de Paul Hindemith